Série A pode referir-se a: 

 Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A
 Campeonato Italiano de Futebol - Serie A
 Carnaval do Rio de Janeiro - Série A
 Segunda Divisão Portuguesa de Futebol - Série A